– drugi singel Malice Mizer wydany 10 października 1996. Tekst piosenki napisał Tetsu.

Lista utworów 
 ma chérie ~itoshii kimi e~ (ma chérie ～愛しい君へ～)
 regret
 ma chérie ~itoshii kimi e~~ (Instrumental)

Single Malice Mizer
Single wydane w roku 1996

en:Ma Chérie ~Itoshii Kimi E~
no:Ma chérie ~itoshii kimi e~
pt:Ma Chérie ~Itoshii Kimi E~